Název Sukorady má více sídel:
 Sukorady (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Sukorady (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Sukorady (Snědovice) – část obce Snědovice v okrese Litoměřice

Externí odkazy